10619 Ninigi – asteroide della fascia principale
 Ninigi-no-Mikoto – figura mitologica giapponese